Fuma peut désigner :
Sudel Fuma (1952-2014), historien Réunionnais français.
Shintaro Fuma, un personnage de Yakuza.
 Fuma Mono, un personnage de X (manga) et apparait aussi dans Tsubasa Reservoir Chronicle, deux œuvres de CLAMP